

Toponyme

Canada 
 Bourget, village de l'est de l'Ontario.
 Bourget, circonscription électorale provinciale du Québec.
 Collège Bourget, établissement privé d'enseignement du Québec.
 Rivière Bourget, un affluent de la rivière Etchemin (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent), coulant dans Sainte-Sabine et de Saint-Luc-de-Bellechasse, dans la MRC Les Etchemins, dans Chaudière-Appalaches, au Québec.

France 
 Le Bourget, commune de Seine-Saint-Denis
 Bourget-en-Huile, commune de Savoie
 Le Bourget, ancienne commune devenu Villarodin-Bourget, commune de Savoie
 Le Bourget-du-Lac, commune de Savoie

Suisse 
 Parc du Bourget ou parc Louis-Bourget, à Lausanne

Patronyme

Canada 
 Ann Bourget, femme politique
 Claude Marc Bourget (né en 1956), musicien et écrivain
 Édith Bourget, critique littéraire, poétesse, écrivain et peintre
 , deuxième évêque de Montréal
 Maurice Bourget (1907-1979), sénateur

France 
 Camille Bourget (1861-1924), peintre et graveur français
 François Ducaud-Bourget, prélat et poète
 Marie Bourget, artiste
 Paul Bourget (1852-1935), écrivain
 Robert Bourget-Pailleron, écrivain
 Ernest Bourget (1814-1864), auteur dramatique, parolier  et librettiste

Suisse 
 Louis Bourget (1856-1913), pharmacien, médecin et enseignant vaudois

Voir aussi 
 Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget
 Le pont du Bourget à Antibes

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme